Сен-Ферьо́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Кийан. Округ коммуны — Лиму.

Код INSEE коммуны — 11341.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 141 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 84 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 51 были экономически активными, 33 — неактивными (показатель активности — 60,7 %, в 1999 году было 63,3 %). Из 51 активного работали 40 человек (25 мужчин и 15 женщин), безработных было 11 (3 мужчин и 8 женщин). Среди 33 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Другое 

Название коммуны происходит от имении святого Ферреоля Безансонского, проповедовавшего католицизм на юге Франции во II - III веке.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Од